Utrechtse Heuvelrug este
o comună din Olanda, vezi Utrechtse Heuvelrug (comună)
o regiune dealuroasă și parc național din Olanda, vezi Utrechtse Heuvelrug (regiune)